Högling ist der Name folgender Orte:

 Högling (Gemeinde Arnreit), Ortschaft der Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Högling, Ortsteil der Gemeinde Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Högling (Fensterbach), Ortsteil der Gemeinde Fensterbach, Landkreis Schwandorf, Bayern